

Жінки 
 Іванкова Ольга Євгенівна (* 1973) — українська метальниця списа-олімпійка.

Чоловіки 
 Димитар Іванков (* 1975) — болгарський футболіст, воротар.
 Іванков Іван Олександрович (* 1975) — білоруський гімнаст.
 Іванков Олександр Дмитрович (1949—2004) — радянський футболіст й тренер.

Див. також 
 Іванків
 Іваньків
 Іваньков